Teroristické skupiny jsou organizace které nezákonně používají síly a násilí proti osobám či majetku se záměrem zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo či jeho určitou skupinu a tím dosáhnout politických nebo společenských cílů. (definice FBI)

Seznam skupin podle označovatele

Podle místa působení

Evropa 
 Severní Irsko
 Irská republikánská armáda – ze seznamu teroristických organizací USA vyřazena po roce 2000
 Pokračující Irská republikánská armáda
 Loajalistický dobrovolnický sbor
 Pravá irská republikánská armáda
 Obránci rudé ruky
 Ulsterské Obranné Sdružení/Ulsterští Bojovníci za Svobodu
 Oranžští dobrovolníci

 Španělsko
 ETA
 GRAPO (Antifašistické odbojové skupiny 1. října)

 Itálie
 Ozbrojené jednotky pro komunismus
 Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini
 Rudé brigády pro budování bojové komunistické strany
 Antiimperialistické teritoriální jednotky
 CCCCC
 Solidarietà Internazionale
 Brigáda 20. července
 Neformální anarchistická federace
 Korsika
 Armata Corsa

 Nizozemsko
 Hofstadgroep

 Řecko
 Revoluční lidová válka
 Revoluční organizace 17. listopadu
 Epanastatikos Agonas (Revoluční boj)
 Epanastatiki Pirines (Revoluční buňky)

Asie 
 Blízký východ
 Organizace Abú Nidala (ozbrojené křídlo Fatáhu)
 Demokratická fronta pro osvobození Palestiny
 Lidová fronta pro osvobození Palestiny - Hlavní velení
 Lidová fronta pro osvobození Palestiny
 Hamás
 Hizballáh
 Hizbalští mudžahedíni
 Organizace Mudžahedín-e Khalq
 Al-Takfir a Al-Hidžra
 Palestinská fronta osvobození (PFL)
 Palestinský islámský džihád
 Harakt al Ansar
 Al-Kajda
 Irgun
 Fronta velkých východních islámských nájezdníků
 Brigády mučedníků od Al-Aksá
 Kach a Kahane chai
 KHALQ
 Džihád shaqaqi
 Taliban
 
 Japonsko
 Óm šinrikjó
 Japonská rudá armáda

 Indie
 Babbar Khalsa
 Mezinárodní federace sikhské mládeže
 Khalistan Zindabad Force

 Srí Lanka
 Tygři osvobození tamilského Ílamu

 Filipíny
 Komunistická strana Filipín
 Skupina Abú Sayafa
 Džamá Islamíja

 Turecko
 Kurdská strana pracujících
 Dev Sol (Revoluluční levice)
 Jestřábi za osvobození Kurdistánu

Afrika 
 Alžírsko
 GIA
 Gam’a al Islamíja
 Nigérie
 Boko Haram
 Uganda
 Boží armáda odporu

Jižní Amerika 
 Peru
 Světlá stezka

 Kolumbie
 Revoluční ozbrojené síly Kolumbie
 Spojené síly pro sebeobranu Kolumbie

Reference

Externí odkazy 
 
 MIPT Terrorism Knowledge Base

Terorismus
Skupiny označené za teroristické
Seznamy organizací